Le rouge sang est une couleur d'un rouge sombre brillant comme celui du sang généralement désignée sous le nom de sang de bœuf. C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :

 Rouge Sang, album de Renaud sorti en octobre 2006 ;

La Rouge Sang est le monstre qui traque les lycéens dans le manga Re/Member

Cinéma et télévision 
 Rouge Sang, film québécois de Martin Doepner sorti en 2013.
 Rouge Sang (Red-Blooded American Girl II), film américain de David Blyth sorti en 1997.
 Rouge Sang (Rote Sonne), film allemand de Thome Rudolf avec Uschi Obermaier sorti en 1970.
 Rouge Sang, téléfilm français de Xavier Durringer diffusé pour la première fois en 2014 à la télévision.
 Rouge Sang, monstre fictif de manga inventé par Murase Katsutoshi
Homonymie de titre